Poynter ist der Familienname folgender Personen:

 Dougie Lee Poynter (* 1987), englischer Bassgitarrist
 Edward Poynter (1836–1919), englischer Maler, Designer, Zeichner und Vermögensverwalter
 Jim Poynter (* 1943), US-amerikanischer Szenenbildner
 Robert Poynter (* 1937), US-amerikanischer Sprinter

Sonstiges:
 Poynter Col, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Poynter Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Poynter Institute, US-amerikanische Journalistenschule

Siehe auch:
 Pointer